J&T Banka Prague Open 2017 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2017 стал 8-м по счёту в суммарной истории соревнования и 3-м в рамках WTA Тура. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Праге, Чехия — с 1 по 6 мая 2017 года. Соревнование продолжало весеннюю серию грунтовых турниров, подготовительную к Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Луция Шафаржова
 в парном разряде —  Маргарита Гаспарян и  Андреа Главачкова

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала чемпионка 2015 года Каролина Плишкова (№ 3 в мире на тот момент). Чешская теннисистка выбыла уже на старте, проиграв свой матч первого раунда итальянке Камиле Джорджи. Прошлогодняя чемпионка Луция Шафаржова защищала титул в качестве пятого номера посева, однако не вышла на матч второго раунда сестры Каролины Плишковой — Кристины. В свою очередь Кристина смогла воспользоваться шансом и доиграла до финала, в котором уступила теннисистки из квалификации Моне Бартель. Представительница Германии впервые выиграла местный турнир. В основной сетке сыграли две представительницы России и только Наталья Вихлянцева доиграла до второго раунда.

В парном турнире главный приз завоевали вторые номера посева Анна-Лена Грёнефельд и Квета Пешке, переигравшие в финале первых номеров посева Луцию Градецкую и Катерину Синякову. Прошлогодние победительницы Маргарита Гаспарян и Андреа Главачкова не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Мона Бартель обыграла  Кристину Плишкову со счётом 2-6, 7-5, 6-2.
 Бартель выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Плишкова сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Анна-Лена Грёнефельд /  Квета Пешке обыграли  Луцию Градецкую /  Катерину Синякову со счётом 6-4, 7-6(3).
 Грёнефельд выиграла 1-й парный титул в сезоне и 15-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Пешке выиграла 1-й парный титул в сезоне и 28-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 J&T Banka Prague Open
 WTA Тур 2017
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 

Чехия
Теннис
Май 2017 года
2017